Hungerhof ist der Ortsname von

 Hungerhof (Dinkelsbühl), Ortsteil der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hungerhof (Stockach), Ortsteil der Stadt Stockach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg